Крайслер (Крейслер, Kreisler):
 Chrysler Corporation
 Крайслер-билдинг (Chrysler Building)
 Даймлер-Крайслер

Крайслер — фамилия:
 Крейслер, Фриц (1875—1962) — австрийский скрипач и композитор.
 Крайслер, Георг (1922—2011) — австрийский пианист еврейского происхождения, композитор, писатель и поэт.
 Крайслер, Уолтер Перси (1875—1940) — американский промышленник, автомобилестроитель, основатель компании «Chrysler».